Ватье, Франсуа Изидор (1777—1856) — французский военный деятель, генерал-лейтенант, участник революционных и наполеоновских войн.